Bergese oder Bergése ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Bergèse (* 1941), französischer Comiczeichner
 João Bergese (1935–1996), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Pouso Alegre in Brasilien